Боян Удович (1957–2015) — югославський велогонщик, учасник літніх Олімпійських ігор 1980 року.
 Сашо Удович (1968) — словенський футболіст, нападник. Учасник чемпіонату Європи 2000 року.
Прізвища